Mildreda – imię żeńskie
Miejscowości w USA:
 Mildred – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Allen
 Mildred – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Navarro